Världsmästerskapet i handboll för damer 2015 spelades i Danmark under perioden 5–20 december 2015. Det beslutade IHF den 27 januari 2011. Det var den 22:a upplagan av mästerskapet.

Det var andra gången Danmark stod som värd för ett dam-VM i handboll. Första gången var 1999 då man samarrangerade mästerskapet med Norge. Valet föll på Danmark i konkurrens med Sydkorea.

Norge var överlägset i finalen, där man slog Nederländerna med 31–23.

Arenor 
Fyra arenor användes under mästerskapet. Finalen spelades i Herning.

OS-kval 
Världsmästerskapet var en del av kvalspelet till damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2016.  Världsmästaren kvalificerade sig för OS-turneringen, medan lagen på placering 2–7 får spela en olympisk kvalturnering under 2016.

Gruppspel 
Gruppspelet avgjordes mellan 5 och 11 december. De fyra främsta i varje grupp avancerade till åttondelsfinal, medan gruppfemmorna gjorde upp om placeringarna 17–20 och gruppsexorna om placeringarna 21–24.

Om två eller fler lag hamnade på samma poäng avgjordes ordningen dem emellan genom:
Poäng inbördes möten
Målskillnad inbördes möten
Gjorda mål inbördes möten
Total målskillnad
Totalt antal gjorda mål
Lottning

Alla tider är lokala (UTC+1).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel
Alla tider är lokala (UTC+1).

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher 
Alla tider är lokala (UTC+1)

21:a–24:e plats

Semifinaler om plats 21–24

Match om 23:e plats

Match om 21:a plats

17:e–20:e plats

Semifinaler om plats 17–20

Match om 19:e plats

Match om 17:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Skytteligan 
Uppdaterad 2015-12-20

 Källa: Info, IHF

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 IHF:s hemsida

2015
Internationella handbollstävlingar i Danmark
2015 i Danmark
Handbollssäsongen 2015/2016
Næstveds kommun
Frederikshavn
Kolding